Balut (eiland), een eiland in de Filipijnse provincie Sarangani;
 Balut (ei), een delicatesse in enkele Aziatische landen.